

Géographie
 Sason est une ville de Turquie.

Zoologie
  est un genre d'araignées mygalomorphes.